O BK Liepājas Lauvas(;) é um clube profissional de basquetebol situado na cidade de Liepāja, Letônia que disputa atualmente a Liga Letã e a Liga Báltica.

Jogadores Notáveis 

 Sandis Buškevics
 Edgars Jeromanovs
 Mareks Jurevičus
 Mārtiņš Meiers
 Mareks Mejeris
 Jānis Porziņģis
 Kristaps Porziņģis
 Artūrs Štālbergs
 Jānis Timma
 Raimonds Vaikulis
 Uģis Viļums
 Aigars Zeidaks
 Paul Butorac
 Pierce Caldwell
 Vernon Hamilton
 Aaron Johnson
 Josh Mayo
 Ashton Mitchell
 Steve Rich
 Martynas Andriukaitis
 Valdas Dabkus
 Laimonas Kiselius
 Russell Hicks 
 Oleg Kojenets

Clubes esportivos fundados em 1991
Clubes de basquetebol da Letônia
Liepāja